Le Dernier Rêve, film français d'Henri Desfontaines sorti en 1916 ;
 Le Dernier Rêve, film italien de Marcello Albani sorti en 1946.